— видеоигра в жанре головоломки, разработанная Tecmo в 1986 для аркадного автомата, использующего специально разработанную аппаратную платформу, основанную на чипсете Zilog Z80. Более известна версия игры, портированная на домашние игровые платформы. В 1986 году была выпущена версия для Famicom. В 1987 году был выпущен порт для Commodore 64. Также игра была портирована и на другие системы, например на Sega Master System в 1988 году и 25 января 1991 года в Японии на Family Computer Disk System.

Игровой процесс 

Игрок, управляющий колдуном по имени Дана, должен преодолеть неограниченное количество вражеских порождений, сложные конструкции уровней, таймер обратного отсчёта, мгновенную смерть от любого физического контакта с врагами и ограниченные способы уничтожения врагов.

Дана отправляется забрать Ключ Соломона, чтобы  вернуть в мир свет и спасти его от случайно выпущенных демонов. Цель игры состоит в том, чтобы пройти через 50 комнат Пространства Созвездия (Constellation Space), получив ключ от двери, ведущей в следующую комнату, прежде чем истечёт таймер. Игра включает в себя элементы платформенного шутера. Дана может бегать, прыгать, создавать или уничтожать соседние с ним оранжевые блоки, а также создавать огненные шары для уничтожения демонов. Оранжевые блоки также можно уничтожить, дважды ударив по ним головой персонажа. По пути Дана может приобретать предметы для улучшения своей огневой мощи и дополнительные жизни, а также предметы, которые награждают бонусными очками и открывают скрытые комнаты. С определёнными предметами Дана должен сделать, а затем разбить блоки (иногда определенным образом), чтобы они появились.

В версии для NES на экране game over также отображается счёт GDV (Game Deviation Value (Значение отклонения игры)). Счёт использует взвешенную совокупность нескольких факторов (таких как пройденные уровни, найденные предметы, время и очки), что дает игроку хорошее представление о том, насколько хорошо была сыграна последняя игра. Чем выше GDV, тем лучше играет игрок.

Solomon's Key имеет много скрытых предметов и секретных уровней, которые трудно найти, что повышает награду за игру. Финал немного меняется в зависимости от того, какие секретные уровни, если таковые имеются, игрок находит и проходит.

Уровни 
Всего существует 64 уровня, 15 из которых являются секретными и один финальный уровень. Основные 48 уровней разделены на 4 группы по одной группе для каждого из 12 зодиакальных созвездий (по порядку Овен, Телец. Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы). Последний уровень называется комнатой Соломона. Каждое созвездие имеет секретную бонусную комнату, доступ к которой можно получить, только найдя печать для созвездия в последней комнате группы. Остальные три уровня - это Страница Времени (Page of Time), Страница Пространства (Page of Space) и Комната Принцессы (Princess Room), которые возникают только в том случае, если игрок приобрёл скрытые Печати Соломона (Seals of Solomon).

Портированные версии 
В 1988 году порт Solomon's Key был выпущен для Sega Master System в Японии. 

В 1990 году Pack-In-Video портировал игру на PC Engine под названием Zipang.

В 1991 году был выпущен порт для Nintendo Game Boy под названием Solomon's Club.

В 1999 году компанией Tecmo была выпущена обновлённая версия игры для Game Boy Color под названием Monster Rancher Explorer (в Японии просто «Solomon»).

Аркадная версия была включена в сборник Tecmo Classic Arcade, выпущенный в 2005 году.

Версия для NES была выпущена для Wii Virtual Console 19 ноября 2006 года в Северной Америке и 15 декабря 2006 года в Европе.

В 2009 году видеоигра была выпущена для Wii Virtual Console.

В 2013 году для Commodore Amiga был выпущен повторно спроектированный порт из версии Atari ST.

Позже игра также была выпущена для Nintendo 3DS Virtual Console и Wii U Virtual Console. С тех пор она была выпущена в сборнике Nintendo Switch Online: Nintendo Entertainment System games.

Продажи 
Игра разошлась тиражом 300 000 копий в Японии.

Приквел 
В 1993 году в Северной Америке был выпущен приквел для NES под названием Fire 'n Ice (в других странах использовалось название Solomon's Key 2).

Примечания

Ссылки 
 
 
Solomon's Key на MobyGames
Solomon's Key на Killer List of Videogames
Solomon's Key на SpectrumComputing.co.uk

Компьютерные игры 1986 года
Игры для Amstrad CPC
Игры для аркадных автоматов
Игры для Atari ST
Игры для Commodore 64
Компьютерные игры-кроссоверы
Игры для DOS
Игры для Famicom Disk System
Игры для мобильных телефонов
Игры для NES
Игры для Sega Master System
Игры для Virtual Console
Игры для ZX Spectrum
Компьютерные игры, разработанные Tecmo